Нерль:

Гидроним 
 Нерль — река в России, приток Волги.
 Нерль — река в России, приток Клязьмы.

Топоним 
 Нерль — посёлок городского типа в Ивановской области.
 Нерль — село, Калязинский район Тверской области.

См. также 
 Новосёлка Нерльская — село, Суздальский район Владимирской области.
 Нерльская — деревня, Калязинский район Тверской области.